El término Shuvayev  puede referirse a:

Personalidades 

Aleksandr Shuvayev (1886-1943), militar ruso y soviético.
Dmitri Shuvayev (1854-1937), militar ruso.
Pável Shuvayev (*1977), actor ruso.

Localidades 

Shuvayev (Rusia), localidad de Rusia.